William Foulke ist der Name folgender Personen:

* William Dudley Foulke (1848–1935), US-amerikanischer Literaturkritiker, Journalist und Dichter 
 William Henry Foulke (1874–1916), englischer Fußballspieler und -trainer
 William Parker Foulke (1816–1865), US-amerikanischer Jurist, Philanthrop und Geologe